Kettle (tetera o caldero en inglés, pronunciado /ˈketl/ en inglés) hace referencia a varios artículos:
 Kettle (también llamado "Marmita de gigante"), un tipo de formación geológica de origen fluvio-glaciar;
 Kettle o Kettling, formación policial utilizada para cercar grupos de manifestantes.